Lattmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Lattmann (1858–1936), deutscher Bankier und Hamburger Senator
 Dieter Lattmann (1926–2018), deutscher Schriftsteller und Politiker (SPD)
 Erich Lattmann (1894–1984), deutscher Militärjurist während des Zweiten Weltkrieges
 Gunild Lattmann-Kretschmer (* 1936), deutsche Intendantin und Politikerin (SED/PDS)
 Herbert Lattmann (* 1944), deutscher Politiker (CDU)
 Jens Lattmann (* 1954), deutscher Politiker (SPD)
 Julius Lattmann (1818–1898), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Klaus Lattmann (1923–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Lattmann (1896–1976), Berufsoffizier und Politiker der DDR
 Max Lattmann (1910–2011), Schweizer Ingenieur
 Orlando Lattmann (* 1989), Schweizer Fußballspieler
 Silvana Lattmann (* 1918), italienischsprachige Schweizer Schriftstellerin
 Wilhelm Lattmann (1864–1935), deutschvölkischer Politiker